VGG oder V.G.G. steht als Abkürzung für:

 Verkehrsgesellschaft Görlitz
 Verkehrsgesellschaft Gießen GmbH
 Verkehrsgesellschaft Gersprenztal GmbH
 Verwertungsgesellschaftengesetz
 von Gottes Gnaden, siehe Gottesgnadentum

Abkürzung